Bacio di Giuda, episodio dei Vangeli sinottici
Bacio di Giuda – affresco di Giotto del 1306 circa
Bacio di Giuda – scultura lignea del 1926 di Giuseppe Runggaldier
Il bacio di Giuda (The Tyrant: An Episode in the Career of Cesare Borgia, a Play in Four Acts) – opera teatrale del 1925 di Rafael Sabatini
Il bacio di Giuda (True Heaven) – film del 1929 diretto da James Tinling
Il bacio di Giuda (El beso de Judas) – film del 1954 diretto da Rafael Gil
Il bacio di Giuda – film del 1988 diretto da Paolo Benvenuti